Евге́ний Оле́гович Боля́кин () — казахстанский и российский профессиональный хоккеист, защитник. Игрок клуба «Номад», выступающего в чемпионате Казахстана.

Биография 
Евгений Олегович Болякин родился 30 апреля 1990 года в городе Караганде Карагандинской области Казахской ССР, ныне Республика Казахстан. Сын Олега Владимировича Болякина — хоккейного тренера.

Е. О. Болякин — воспитанник карагандинского хоккея.

Окончил Университет имени Лесгафта.

Играл в чемпионате Казахстана и нескольких лигах чемпионата России.

В КХЛ провел 22 игры.

В 52 играх, проведенных в МХЛ, забил 3 шайбы и сделал 15 передач.

В 64 играх, проведенных в ВХЛ, забил 3 шайбы и сделал 7 передач.

В 2 играх, проведенных в высшей хоккейной лиге за «Сарыарку», сделал результативную передачу.

В 113 играх, проведенных в 1 лиге чемпионата России, забил 3 шайбы и сделал 18 результативных передач.

В чемпионате Казахстана провел 30 игр, забил 1 шайбу и сделал 5 голевых передач.

Играл в молодёжных сборных (до 18 лет и до 20 лет).

С 5 октября 2015 года игрок клуба «Номад».

С лета 2017 года игрок клуба «Бейбарыс».

С 18 октября 2019 года игрок клуба «Номад».

Ссылки 
 

Выпускники Университета имени Лесгафта
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Алматы»
Игроки ХК «Номад»
Игроки ХК «Бейбарыс»